Соревнования по боксу в весовой категории до 92 килограмма на чемпионате мира 2021 года пройдут с 26 октября по 6 ноября. Приняли участие 38 спортсмена из 38 стран мира.

История 
Лидер последних лет чемпион мира 2019 года в Екатеринбург и серебряный призер Олимпийских игр Токио 2020 в категории до 91 кг российский спортсмен  Муслим Гаджимагомедов не принимает участие в соревновании. «Решили с тренерским штабом отдохнуть, сделать небольшую паузу».

Олимпийский чемпион Токио 2020 в категории до 91 кг кубинец  Хулио Сесар Ла Крус принимает участие в соревновании.

Рейтинг тяжеловесов на boxrec.com 25 октября 2021 года

Призёры

Расписание

Соревнования

Поединки предварительного раунда (1/32 финала)

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
  Расписание турнира на официальном сайте Международной ассоциации бокса
 Турнирная таблица
 Таблица результатов

2021
Международные спортивные соревнования в Белграде
2021 год в боксе
Октябрь 2021 года
Ноябрь 2021 года
Спорт в Сербии в 2021 году
Чемпионаты мира в 2021 году
Чемпионаты мира в Сербии